Neuhäuserhof ist der Name von Orten:

 Neuhäuserhof (Owingen), Ortsteil der Gemeinde Owingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Neuhäuserhof (Schuttertal), Ortsteil der Gemeinde Schuttertal, Ortenaukreis, Baden-Württemberg